Шукавка — название населённых пунктов в России:
 Шукавка — посёлок в Верхнехавском районе Воронежской области.
 Шукавка — село в Эртильском районе Воронежской области.